Мини́стр иностра́нных дел Габо́на, официально Мини́стр иностра́нных дел, франкофонии и региона́льной интегра́ции Габо́нской Респу́блики () — глава внешнеполитического ведомства в Габонской Республике.

Полномочия 
Министр:
 представляет Габон на двусторонних и многосторонних переговорах;
 подписывает международные договоры;
 распределяет обязанности между своими заместителями;
 утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата;
 назначает на должность руководящих работников центрального аппарата, загранучреждений и территориальных органов.

Список министров 
Ниже приведен список министров иностранных дел Габона:
 Андре Гюстав Ангиле (André Gustave Anguilé); с 1960 по 1961.
 Жан-Илер Обам (Jean-Hilaire Aubame); с 1961 по 1963.
 Жан Франсуа Ондо (Jean François Ondo); в 1963.
 Жозеф Нгуа (Joseph Ngoua); с 1963 по 1964.
 Леон Мба (Léon M’ba); в 1964
 Пьер Огюст Аваро (Pierre Auguste Avaro); с 1964 по 1965.
 Жан Энгоне (Jean Engone); с 1965 по 1967.
 Жан Мари Мба (Jean Marie M’ba); в 1967.
 Бенджамин Нгубу (Benjamin Ngoubou); с 1967 по 1968.
 Поль Малеку (Paul Malékou); в 1968.
 Жан Реми Айуне (Jean Rémy Ayouné); с 1968 по 1971.
 Жорж Равири (Georges Rawiri); с 1971 по 1974.
 Поль Окумба д’Окванцеге (Paul Okoumba d’Okwatsegue); с 1974 по 1976.
 Мартен Бонго (Martin Bongo); с 1976 по 1989.
 Али бен Бонго (Ali Ben Bongo); с 1989 по 1991.
 Паскалин Бонго Ондимба (Pascaline Bongo Ondimba); с 1991 по 1994.
 Жан Пинг (Jean Ping) (первый раз); в 1994.
 Казимир Ойе-Мба (Casimir Oyé-Mba); с 1994 по 1999.
 Жан Пинг (Jean Ping) (второй раз); с 1999 по 2008.
 Лор Ольга Гонджут (Laure Olga Gondjout); в 2008.
 Поль Тунгуи (Paul Toungui); с 2008 по 2012.
 Эммануэль Иссозе-Нгондет (Emmanuel Issoze-Ngondet); с 2012 по 2016.
 Паком Мубеле Бубейя (Pacôme Moubelet-Boubeya); с 2016 по 2017.
 Ноэль Мейсон Мессон (Noël Nelson Messone); с 2017 по 2018.
 Режи Иммонго Татангани (Régis Immongault Tatangani); с 2018 по 2019.
 Абду Раззак Гай Камбого (Abdu Razzaq Guy Kambogo); в 2019.
 Ален-Клод Били-Би-Нзе (Alain Claude Bilie-By-Nze); с 2019 по 2020.
 Паком Мубеле Бубейя (Pacôme Moubelet-Boubeya); с 2020 по 2022.
 Мишель Муса Адамо (Michael Moussa Adamo); с 2022 по 2023.

Примечания

Ссылки 
 Ministère des Affaires Etrangères, de la Francophonie et de l’Intégration Régionale

См. также 
 Президент Габона
 Премьер-министр Габона

Габон
Списки:Габон